Příjmení Štencl nese více různých osobností:

 Ivana Štenclová (* 1980) – česká vizuální umělkyně
 Ján Štencl (1912–1997) – slovenský a československý politik
 Jitka Štenclová (* 1952) – česká akademická malířka a textilní výtvarnice